C'è sempre un motivo – album di Adriano Celentano del 2004
 C'è sempre un motivo – singolo di Adriano Celentano del 2004
 C'è sempre un motivo – album di Natale Galletta del 2017